Кититас има више значења:
 Округ Кититас (Вашингтон)
 Кититас (Вашингтон)